Pokka ist der Familienname folgender Personen:

 Hannele Pokka (* 1952), finnische Politikerin und Autorin
 Ville Pokka (* 1994), finnischer Eishockeyspieler